Beautiful Future () — девятый студийный альбом шотландского музыкального коллектива Primal Scream, выпущенный 21 июля 2008 года. Трек «Necro Hex Blues» вошёл в саундтрек к игре Motorstorm: Pacific Rift.

Стиль, отзывы критиков 
Стивен Томас Эрлевайн с сайта Allmusic.com поставил альбому два с половиной балла из пяти. По его словам, даже для таких любителей экспериментов, как Primal Scream, «туманный и бесформенный» диск стал излишне новаторским: «на самом деле это не рок-альбом», заявил критик. Несмотря на то, что Эрлевайн счёл альбом «интригующим», он в то же время сравнил его с чудовищем Франкенштейна, собранным из элементов разных стилей.

Список композиций 
 «Beautiful Future» — 5:09
 «Can’t Go Back» — 3:44
 «Uptown» — 4:50
 «The Glory of Love» — 3:11
 «Suicide Bomb» — 5:51
 «Zombie Man» — 3:37
 «Beautiful Summer» — 4:43
 «I Love to Hurt (You Love to Be Hurt)» — 4:32
 «Over & Over» — 4:33
 «Necro Hex Blues» — 3:34
 «The Glory Of Love» (Single Version) — 3:13
 «Urban Guerrilla» — 3:25
 «Time of the Assassins» — 3:38

Над альбомом работали 
 Primal Scream:
 Бобби Гиллеспи — вокал
 Эндрю Иннес — гитара, синтезатор, продюсирование («I Love to Hurt (You Love to Be Hurt)», «Over & Over»)
 Мартин Даффи — клавишные
 Даррин Муни — ударные
 Гари Маунфилд — бас-гитара
 Бьёрн Иттлинг — продюсер
 Paul Epworth — продюсер («Beautiful Future», «Can’t Go Back»)
 Janne Hansson, Lasse Mårtén — звукорежиссеры
 Mark Rankin — звукорежиссёр («Beautiful Future», «Can’t Go Back»)
 Raj Das — помощник звукорежиссёра («Beautiful Future», «Can’t Go Back»)
 John Davis — мастеринг
 Cenzo Townshend — микширование
 Stephen Street — микширование («The Glory Of Love»)
 Mårtén Eriksson — звукозапись
 Barrie Cadogan — гитара («Can’t Go Back», «Zombie Man», «I Love to Hurt (You Love to Be Hurt)», «Over & Over», «The Glory Of Love» (Single Version), «Urban Guerrilla»)
 Emma Lindhamre — виолончель («Uptown», «The Glory of Love», «Beautiful Summer», «Over & Over»)
 Christopher ÖHman — альт («Uptown», «The Glory of Love», «Beautiful Summer»)
 Andreas Forsman, Erik Arvinder — скрипка («Uptown», «The Glory of Love», «Beautiful Summer»)
 Ellekari Larsson — вокал («Uptown»)
 Люкке Ли — вокал («Uptown», «The Glory of Love»)
 Victoria Bergsman — вокал («Uptown», «The Glory of Love», «Beautiful Summer»)
 Maria Andersson — вокал («The Glory of Love»)
 Bjorn Yttling — синтезатор («The Glory of Love»)
 Clive Goddard — звукорежиссёр («Zombie Man»)
 Youth — продюсер («Zombie Man»)
 David Nock — программирование («Zombie Man»)
 Juliet Roberts — вокал («Zombie Man»)
 Jagz Kooner — программирование («I Love to Hurt (You Love to Be Hurt)»)
 Lovefoxx — вокал, текст («I Love to Hurt (You Love to Be Hurt)»)
 Linda Thompson — вокал («Over & Over»)
 C. Mcvie — текст («Over & Over»)
 Josh Homme — гитара, текст («Necro Hex Blues»)
 Tom Stanley — звукорежиссёр («The Glory Of Love» (Single Version))
 Stephen Street — продюсер («The Glory Of Love» (Single Version))
 D. Brock, R. Calvert — текст («Urban Guerrilla»)
 House@Intro — оформление

Примечания

Ссылки 
 Beautiful Future на сайте Discogs

Альбомы 2008 года
Beautiful Future